Ante Christum Natum, de Latijnse benaming voor 'voor Christus'
Aircraft Classification Number, een classificatie in de luchtvaart
Accenture, een internationaal consultancybedrijf
Agència Catalana de Notícies, een Catalaans persagentschap
Achang, een Chinese minderheid
Acetonitril, een organisch chemische verbinding
ACN, Inc., een internationaal MLM-bedrijf in telecommunicatie
Air Cargo Netherlands, een branchevereniging voor de luchtvrachtindustrie in Nederland
Architectuurcentrum Nijmegen, centrum voor architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen